«Кинооператор» () — классическая немая кинокомедия 1928 года с участием Бастера Китона.

Сюжет 
Бастер — фотограф-неудачник, снимающий людей на улице за 10 центов. Однажды он встречает девушку, работающую в крупной фирме, которая специализируется на съёмке документальных фильмов. Он решает также устроиться в эту фирму, однако все его попытки заснять интересные события проваливаются.

В ролях 
 Бастер Китон — Бастер
 Марселин Дэй — Салли
 Гарольд Гудвин — Стэгг
 Сидни Брейси — редактор
 Гарри Гриббон — полицейский

История создания 
Фильм стал первым опытом сотрудничества Китона с Metro-Goldwyn-Mayer и имел успех, однако уже через год компания лишила Китона творческого контроля над его фильмами, нанеся тем самым серьёзный и долговременный ущерб его карьере. Китон позднее назвал переход в MGM величайшей ошибкой своей карьеры.

Фильм долгое время считался утерянным. Полная копия была обнаружена в 1968 году в Париже. В 1991 году выявили ещё одну копию, гораздо более высокого качества, но с отсутствием некоторых фрагментов. На их основе была смонтирована полная качественная версия.

В 2005 году «Кинооператор» был включён в Национальный реестр фильмов.

Примечания

Ссылки 
 
  

Немые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Кинокомедии США
Кинокомедии 1928 года
Немые фильмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы Эдварда Седжвика
Фильмы США 1928 года
Фильмы о фотожурналистах
Чёрно-белые фильмы США
Семейные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы о бейсболе
Полнометражные фильмы